Кедровая — топоним:

Населённые пункты
 Кедровая — посёлок при станции, Кабанский район Бурятии
 Кедровая — деревня, Краснотуранский район, Красноярский край
 Кедровая — посёлок при станции Кедровый с 2002 по 2011, Хасанский район Приморского края

Горы
 Кедровая — в Сихотэ-Алине.
 Кедровая — в Кузнецком Алатау.

Реки 
 Кедровая (приток Кади) — в Пермском крае.
 Кедровая (приток Урны) — в Тюменской области.
 Кедровая (приток Томи) — в Кемеровской области.
 Кедровая (приток Глубокого Полуя) — в Ямало-Ненецком АО.
 Кедровая (нижний приток Ваха) — в Ханты-Мансийском АО.
 Кедровая (верхний приток Ваха) — в Ханты-Мансийском АО.
 Кедровая (приток Махни) — в Томской области.
 Кедровая (приток Озёрной) — в Томской области и Красноярском крае.
 Кедровая — в Томской области, приток Малой Тоголики.
 Кедровая — в Томской области, приток Косца.
 Кедровая — в Томской области, приток Верхней Берёзовки.
 Кедровая — в Ханты-Мансийском АО, приток Соснинского Ёгана.
 Кедровая — в Приморском крае, впадает в Амурский залив.

См. также 
 Кедров
 Кедровая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Кедровая Падь
 Кедровая Речка

Примечания